Plaza Moriones ist der Name zweier Plätze in Manila:
 Plaza Moriones (Intramuros)
 Plaza Moriones (Tondo)